Lichtenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Lichtenthaler (1621–1704), ab 1664 Drucker in Sulzbach in der Oberpfalz 
 Georg Abraham Lichtenthaler (1684–1736), Hofbuchdrucker in Sulzbach in der Oberpfalz 
 Georg Abraham Lorenz Lichtenthaler (1711–1780), Buchdrucker in Sulzbach in der Oberpfalz 
 Frieder W. Lichtenthaler (1932–2018), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Philipp von Lichtenthaler (1778–1857), deutscher Bibliothekar
 Ulrich Lichtenthaler (* 1978), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lichtenthäler